(littéralement : « richesse commune ») est, en anglais, un nom commun qui désigne une communauté politique fondée sur l'idée de « bien commun », un État où le pouvoir est aux mains du peuple (possiblement une république, mais pas nécessairement) et par extension, divers types de regroupements non politiques.

Plusieurs entités politiques ont ainsi utilisé ce terme dans leur nom officiel depuis la fin du , que ce soit au niveau infra-national ( américains), national (Commonwealth d'Angleterre, Commonwealth d'Australie) ou supra-national (Commonwealth des Nations).

En français, le terme est généralement utilisé comme nom propre pour désigner le Commonwealth des Nations, une organisation internationale regroupant des États issus de l'Empire colonial britannique créée en 1949 à partir d'idées popularisées dans les décennies antérieures.

Entités politiques 
Différentes entités politiques du monde anglophone ont porté ou portent le nom de « Commonwealth » :
 Commonwealth d'Angleterre, la république (1649-1660) née de la Première Révolution anglaise.
 « Commonwealth », nom officiel de quatre États des États-Unis :
 la Pennsylvanie depuis 1776 ;
 la Virginie depuis 1776 ;
 le Massachusetts depuis 1780 ;
 le Kentucky depuis 1792 ;
 « Commonwealth », nom officiel de quatre territoires des États-Unis :
 le Liberia de 1838 à l'indépendance en 1847 ;
 les Philippines de 1935 à l'indépendance 1946 ;
 Porto Rico depuis 1952 ;
 les îles Mariannes du Nord depuis 1976 ;
 Commonwealth d'Australie, nom officiel de l'Australie depuis 1901 ;
 Commonwealth des Bahamas, nom officiel des Bahamas depuis 1973 ;
 Commonwealth de la Dominique, nom officiel de la Dominique depuis 1978.
 Commonwealth des Nations, regroupement des États autonomes de l'empire britannique proposé en 1917 par Jan Smuts et formalisé en 1949 par la création d'une organisation internationale. Parmi les États membres se trouvent les royaumes du Commonwealth dont Charles III est le roi. Tous les quatre ans, les membres du Commonwealth participent aux Jeux du Commonwealth.

Le terme « Commonwealth » est par ailleurs utilisé dans les dénominations anglaises de diverses entités politiques non anglophones comme l'État libre islandais (930-1262), la République des Deux Nations (1569-1795), la Mancomunidad de Catalogne (1914-1925) ou la Communauté des États indépendants (établie en 1991).

Œuvres d'art 
 La Saga du Commonwealth, cycle de science-fiction de Peter F. Hamilton

Voir aussi

Notes et références